A Hunok mantrája FankaDeli (Kőházy Ferenc) 17. stúdióalbuma, amely 2011. december 10-én jelent meg.

Az album dalai

Források 
 FankaDeli: Hunok mantrája album - Zeneszöveg.hu
 Hunok mantrája (2011) - Lemezek - FankaDeli.hu
 FankaDeli: Hunok Mantrája (CD) - Discogs.com

További információk 
 http://www.fankadeli.hu/lemezek/hunok_mantraja 
 

2011 nagylemezei